Роса Марија има више значења:

 Роса Марија (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Роса Марија (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику